Лучшие синглы СНГ 2018 года (Tophit Top Year-End Hits 2018) — итоговый список наиболее популярных синглов в СНГ, по версии музыкального портала Tophit по данным за 2018 год.

Примечания 

Чарты TopHit 2018 года
Списки лучших синглов в СНГ по годам (TopHit)